Chūō ist in der japanischen Schreibweise „中央“ mit der Bedeutung Mitte der Name mehrerer Gebietskörperschaften und Verwaltungseinheiten:
 einer [kreisfreien] Stadt (-shi) in der Präfektur (-ken) Yamanashi seit 2006, siehe Chūō (Yamanashi).
 eines quasi-kommunalen [„Sonder-“]Bezirks ([tokubetsu]-ku) der Präfektur (-to) Tokio seit 1947, siehe Chūō (Tokio),
 eines Bezirks (-ku) der Stadt Sapporo in der Präfektur (-dō) Hokkai[dō] seit 1972, siehe Chūō-ku (Sapporo)
 eines Bezirks der Stadt Saitama in der Präfektur Saitama seit 2003, siehe Chūō-ku (Saitama) 
 eines Bezirks der Stadt Chiba in der Präfektur Chiba seit 1992, siehe Chūō-ku (Chiba)
 eines Bezirks der Stadt Sagamihara in der Präfektur Kanagawa seit 2010, siehe Chūō-ku (Sagamihara)
 eines Bezirks der Stadt Osaka in der Präfektur (-fu) Osaka seit 1989, siehe Chūō-ku (Osaka)
 eines Bezirks der Stadt Kōbe in der Präfektur Hyōgo seit 1980, siehe Chūō-ku (Kōbe)
 eines Bezirks der Stadt Fukuoka in der Präfektur Fukuoka seit 1972, siehe Chūō-ku (Fukuoka)
 eines Bezirks der Stadt Kumamoto in der Präfektur Kumamoto seit 2012, siehe Chūō-ku (Kumamoto)
 einer ehemaligen [kreisangehörigen] Stadt (-chō) im Kreis (-gun) Kume der Präfektur Okayama bis 2005, siehe Chūō (Okayama)
 einer ehemaligen [kreisangehörigen] Stadt (-machi) im Kreis Shimo-Mashiki der Präfektur Kumamoto bis 2004, siehe Chūō (Kumamoto)
 zahlreicher Ortsteile (originalsprachlich ohne Suffix oder mit historischem -chō/-machi) japanischer Gemeinden

Er findet sich auch in den Bezeichnungen mehrerer Bahn- und U-Bahnlinien, unter anderen in:
 der Chūō-Hauptlinie (engl. Chuo Main Line), Strecke und Linie der Eisenbahngesellschaften JR Tōkai (engl. JR Central) und JR Higashi-Nihon (engl. JR East) in der Mitte von Honshū
die Chūō-Schnellbahnlinie (Chūō Line (Rapid)), S-Bahn Linie der Eisenbahngesellschaft JR Higashi-Nihon
 der Chūō-Sōbu-Linie (engl. Chuo Sobu Line), S-Bahn Linie der Eisenbahngesellschaft JR Higashi-Nihon
 der Chūō-Linie (Osaka) der U-Bahn des Verkehrsamts der Stadt Osaka (engl. Osaka Municipal Transportation Bureau)

ferner auch in der Bezeichnung:
 der in der Mitte Honshūs verlaufenden Chūō-Autobahn (engl. Chuo Expressway)
 der Chūō-Universität (engl. Chuo University) in der Stadt Hachiōji und weiteren Standorten in der Präfektur Tokio